Новобахмутовка — название населённых пунктов на Украине:

 Новобахмутовка — село в Новобахмутовском сельсовете Ясиноватского района Донецкой области.
 Новобахмутовка — село в Соловьёвском сельсовете Ясиноватского района Донецкой области.

См. также 
 Бахмутовка
 Новобахмутский